Омега-гиперон (омега-минус-частица) — элементарная частица Ω−, представляющая собой барион со странностью −3 и изотопическим спином 0. Ω-гиперон состоит из трёх s-кварков. Также Ω-гиперонами принято называть аналогичные частицы, у которых вместо одного, двух или всех трёх s-кварков находятся c-, b- или t-кварки. В основном состоянии имеет спин 3/2, но при наличии орбитального момента их спин может быть больше. Существование омега-гиперона было предсказано М. Гелл-Манном в 1962 году в рамках кварковой модели. Экспериментально открыт на ускорителе в Брукхейвенской национальной лаборатории в 1964 году.

В 2017 году открыты (3000)0, (3050)0, (3066)0, (3090)0 и (3119)0.

Примечания

Ссылки 
 

Нестабильные элементарные частицы
Барионы